Hulta kan syfta på:

Orter

Sverige 
 Hulta (Hörby) – by i Hörby kommun
 Hulta, Örby socken – småort i Marks kommun, i Örby socken
 Hulta, Sätila socken – småort i Marks kommun, i Sätila socken
 Hulta, Västerviks kommun – by i Västerviks kommun
 Norra Hulta – område i Ronneby
 Gamla Hulta – område i Ronneby
 Hulta, Borås – stadsdel i östra Borås

Finland 
 Hulta, Kimito – en by i Kimitoöns kommun, Åboland
 Hulta, Sund – en by i Sunds kommun, Åland
 Hulta, Tenala – en by i Raseborgs stad, Västra Nyland

Byggnader 
 Hulta kyrka – i Borås
 Hulta säteri – i Norrköpings kommun

Sjöar och vatten 
 Hulta göl – i Falkenbergs kommun
 Hulta Kvarndamm i Alvesta kommun
 Hulta Kärr – i Varbergs kommun
 Hulta tjärn – i Bollebygds kommun
 Hulta sluss – på Göta kanal

Idrott 
 Hulta GK – golfklubb i Bollebygd